Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1956/57 war die zwölfte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Amateurliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam Oberliga-Absteiger Eimsbütteler TV neu in die Amateurliga, ebenso die drei Aufsteiger Viktoria Wilhelmsburg (Rückkehr nach einer Spielzeit), Grün-Weiß Hamburg und TSV Duwo 08 (beide erstmals in der Amateurliga).

Sieger wurde der TSV Uetersen. Zusammen mit dem Zweitplatzierten SC Sperber Hamburg nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort beendete Uetersen seine Gruppe auf dem letzten und Sperber Hamburg seine Gruppe auf dem vorletzten Platz, wodurch beide den Aufstieg verpassten.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der Lüneburger SK hatte zuvor zahn Jahre der Amateurliga angehört (unterbrochen durch eine Spielzeit in der Oberliga Nord). Viktoria Wilhelmsburg und TSV Duwo 08 mussten die Liga nach einer Saison wieder verlassen.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Amateurliga Hamburg 1956/57 auf f-archiv.de
 Amateurliga Hamburg 1956/57 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1956
Fußballsaison 1956/57